Le tournoi de Los Angeles est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du 22 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Los Angeles

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1969
1969 en Californie
Sport en septembre 1969